Apastron (apoastron, gr apástron) – apocentrum, punkt orbity danego ciała niebieskiego okrążającego dany obiekt i podróżującego po orbicie eliptycznej, który jest najbardziej oddalony od obieganej gwiazdy. Najczęściej nazwa ta odnosi się do gwiazd podwójnych. Punktem przeciwnym do apastrona jest peryastron.

Przypisy

Bibliografia 
 Mały słownik astronautyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1960

Mechanika nieba